Oscar de Paula Bernardes Neto (nascido em 1946) foi eleito membro do Conselho de Administração do Grupo Gerdau em 2002. É graduado em Engenharia Química e estudou Administração na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (curso não concluido). Foi presidente e diretor do Latin America Internet Development Group e sócio-diretor da Íntegra Associados, Reestruturação Empresarial Ltda. é membro do Conselho de Adminisração de diversas empresas no Brasil e no exterior, incluindo Suzano S.A., Satipel Industrial S.A., Localiza Grupo RBS, São Paulo Alpargatas, Delphi Corporation (Estados Unidos) e Johnson Electric (Hong Kong). Também integra o Conselho Consultivo da Bunge Brasil, Alcoa Brasil e Veirano.
 
Empresários do Brasil